Velika nagrada Brazilije 1976 je bila prva dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1976. Odvijala se je 25. januarja 1976.

Dirka 

|-
! 1
| 1
| Niki Lauda
| Ferrari
| 40
| 1:45:16,78
| 2
| 9
|-
! 2
| 4
| Patrick Depailler
| Tyrrell-Ford
| 40
| + 21,47 s
| 9
| 6
|-
! 3
| 16
|  Tom Pryce
| Shadow-Ford
| 40
| + 23,84 s
| 12
| 4
|-
! 4
| 34
|  Hans Joachim Stuck
| March-Ford
| 40
| + 1:28,17
| 14
| 3
|-
! 5
| 3
|  Jody Scheckter
| Tyrrell-Ford
| 40
| + 1:56,46
| 13
| 2
|-
! 6
| 12
| Jochen Mass
| McLaren-Ford
| 40
| + 1:58,27
| 6
| 1
|-
! 7
| 2
| Clay Regazzoni
| Ferrari
| 40
| + 2:15,24
| 4
|  
|-
! 8
| 20
|  Jacky Ickx
| Wolf-Williams-Ford
| 39
| +1 krog
| 19
|  
|-
! 9
| 21
|  Renzo Zorzi
| Williams-Ford
| 39
| +1 krog
| 17
|  
|-
! 10
| 8
|  Carlos Pace
| Brabham-Alfa Romeo
| 39
| +1 krog
| 10
|  
|-
! 11
| 31
| Ingo Hoffmann
| Fittipaldi-Ford
| 39
| +1 krog
| 20
|  
|-
! 12
| 7
| Carlos Reutemann
| Brabham-Alfa Romeo
| 37
| Brez goriva
| 15
|  
|-
! 13
| 30
|  Emerson Fittipaldi
| Fittipaldi-Ford
| 37
| +3 krogi
| 5
|  
|-
! 14
| 10
|  Lella Lombardi
| March-Ford
| 36
| +4 krogi
| 22
|  
|-
! Ods
| 17
|  Jean-Pierre Jarier
| Shadow-Ford
| 33
| Trčenje
| 3
|  
|-
! Ods
| 11
|  James Hunt
| McLaren-Ford
| 32
| Trčenje
| 1
|  
|-
! Ods
| 9
|  Vittorio Brambilla
| March-Ford
| 15
| Puščanje olja
| 7
|  
|-
! Ods
| 26
|  Jacques Laffite
| Ligier-Matra
| 14
| Prenos
| 11
|  
|-
! Ods
| 5
|  Ronnie Peterson
| Lotus-Ford
| 10
| Trčenje
| 18
|  
|-
! Ods
| 6
|  Mario Andretti
| Lotus-Ford
| 6
| Trčenje
| 16
|  
|-
! Ods
| 28
| John Watson
| Penske-Ford
| 2
| Dovod goriva
| 8
|  
|-
! Ods
| 14
| Ian Ashley
| BRM
| 2
| Črpalka za olje
| 21
|  
|}

Opombe 
Najhitrejši krog: Jean Pierre Jarier 2'35.070

Formula 1 sezona 1976
1976